Озеро Сердце:
 Сердце — озеро в Слюдянском районе Иркутской области
 Сердце — озеро в Сахалинской области
 Сердце — озеро в Викуловском районе (Тюменская область)
 См. также 
 Маревое Сердце — озеро в Хабаровском крае